Улица Карташова — название улиц в различных населённых пунктах бывшего СССР. Названы в честь разных людей.

Россия 
 Улица Карташова — улица в Воронеже.
 Улица Карташова — улица в Калининграде.
 Улица Карташова — улица в городе Междуреченске.
 Улица Карташова — улица в Томске.

Украина 
 Улица Карташова — улица в Горловке.
 Улица Карташова — улица в Керчи.

См. также 
 Карташихина улица
 Карташов